Kalasin (auf Thai: )  ist eine Stadt () in der thailändischen Provinz Kalasin. Sie ist die Hauptstadt des Landkreises Mueang Kalasin und der Provinz Kalasin.

Die Stadt Kalasin hat 35.075 Einwohner (Stand 2012).

Geographie 
Die Provinz Kalasin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem Isan, die Stadt Kalasin liegt etwa 520 Kilometer nordöstlich von Bangkok entfernt.

Klima

Verwaltung 
Die Stadt (Thesaban Mueang) Kalasin umfasst den gesamten Tambon Kalasin.

Persönlichkeiten 
 Wuttichai Asusheewa (* 1983), Fußballspieler
 Kittikun Jamsuwan (* 1984), Fußballspieler
 Wutthipan Pantalee (* 1985), Fußballspieler
 Naruphol Ar-romsawa (* 1988), Fußballspieler
 Arthit Boodjinda (* 1994), Fußballspieler
 Pongsakon Seerot (* 1994), Fußballspieler
 Charuwan Sroisena (* 1995), Diskuswerferin
 Nattawut Sombatyotha (* 1996), Fußballspieler
 Thammayut Tonkham (* 1997), Fußballspieler

Weblinks 

 Stadtplan von Kalasin (Bezeichnungen in Englisch und Thai) [zuletzt abgerufen am 12. November 2013]

Einzelnachweise 

Ort in Thailand